Сакарка — название реки Паньшинка (приток Дона) в среднем течении.
 Сакарка — хутор в Паньшинском сельском поселении Городищенского района Волгоградской области.
 Сакарка — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Волгоградской области.